U-43 – niemiecki okręt podwodny typu U-43 z okresu I wojny światowej
 U-43 – niemiecki okręt podwodny typu UB II z okresu I wojny światowej SM UB-43; w lipcu 1917 roku przekazany Austro-Węgrom, gdzie pływał jako SM U-43
 U-43 – niemiecki okręt podwodny typu IXA z okresu międzywojennego i II wojny światowej

Zobacz też 
 UC-43 – niemiecki okręt podwodny typu UC II z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich